Nazwa Kazach odnosi się do:

 Kazachowie – mieszkańców największej grupy etnicznej Kazachstanu (Kazachów)
 Qazax – miasto w zachodnim Azerbejdżanie